Rafał Murawski (Malbork, 9 de outubro de 1981) é um ex-futebolista polaco.

Ligações externas 
Perfil em 90minut.pl
Perfil em Ogol

Naturais de Malbork
Futebolistas da Polônia
Futebolistas do Arka Gdynia Sportowa Spółka Akcyjna
Futebolistas do Klub Sportowy Amica Wronki
Futebolistas do Lech Poznań
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do MKS Pogoń Szczecin
Jogadores da Eurocopa de 2008
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Seleção Polonesa de Futebol